AristA, een Belgische instelling voor preventie en bescherming op het werk
 Arista (automerk uit 1912), een Frans automerk
 Arista (automerk uit 1954), een ander Frans automerk
 Arista Networks, een fabrikant van netwerkproducten
 Arista Records, een Amerikaans platenlabel
 Arista (Disney), een personage uit de Disneyfilm De kleine zeemeermin
 Arista (anatomie); een verlengd deel van de antenne dat voorkomt bij sommige insecten